

Aeronautica 
 Boeing X-32 – aereo sperimentale statunitense

Informatica 
 X32 – modello di ThinkPad
 X.32 – standard ITU-T